Division I i ishockey 1949/1950 femte säsongen med division I som högsta serien inom ishockey i Sverige. Tolv lag deltog i två grupper som spelades som dubbelserier med tio omgångar vardera. Serien innehåll inga större överraskningar utan såg i stort sett ut som föregående säsong. I norra serien förblev dock Södertälje obesegrade och en av nykomlingarna, IK Huge, lyckades hålla sig kvar på Matteuspojkarnas bekostnad. Seriefinalen spelades som vanligt mellan Hammarby IF och Södertälje SK, men denna ånga vann Södertälje.

Poängtabeller

Norra

Södra

Seriefinal
Södertälje SK–Hammarby IF 3–2
Hammarby IF–Södertälje SK 2–3 efter förlängning

Se även
 Division II i ishockey 1949/1950
 Svenska mästerskapet i ishockey 1950
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1950

Källor

1949/1950
Ishockeysäsongen 1949/1950
Sport i Sverige 1949
Sport i Sverige 1950